Gschwendt ist der Name folgender Orte in

Deutschland:
 Gschwendt (Ascha), Kirchdorf der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Gschwendt (Bad Bayersoien), Dorf der Gemeinde Bad Bayersoien, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Gschwendt (Benediktbeuern), Dorf der Gemeinde Benediktbeuern, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Gschwendt (Edling), Dorf der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gschwendt (Hausham), Weiler der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Gschwendt (Iggensbach), Dorf der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Gschwendt (Inzell), Weiler der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gschwendt (Kraiburg am Inn), Einöde des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gschwendt (Langquaid), Einöde des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gschwendt (Schnaitsee), Einöde der Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gschwendt (Soyen), Weiler der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gschwendt (Thurmansbang), Einöde der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Österreich:
 Gschwendt (Gemeinde Jaidhof), Ortsteil von Jaidhof, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Kottes-Purk), Katastralgemeinde von Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Maria Anzbach), Ortschaft von Maria Anzbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Schönbühel-Aggsbach), Ortschaft von Schönbühel-Aggsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft von Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Hartkirchen), Ort bei Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Pischelsdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pischelsdorf am Engelbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Saxen), Ort in Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Gschwendt (Gemeinde St. Aegidi), Ortschaft von St. Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gschwendt (Gemeinde St. Agatha), Ortschaft von St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gschwendt (Gemeinde Strobl), Katastralgemeinde von Strobl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Gschwendt (Gemeinde Frohnleiten), Katastralgemeinde von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Gschwendt (Gemeinde Kumberg), Katastralgemeinde von Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Gschwendt (Gemeinde Heinfels), Ort bei Heinfels, Bezirk Lienz (Osttirol), Tirol
 Gschwendt (Gemeinde Hippach), Ort bei Hippach, Bezirk Schwaz, Tirol

Baulichkeiten:
 Schloss Gschwendt in Neuhofen an der Krems, Oberösterreich

Gschwendt ist der Familienname von:
 Heiner Gschwendt (1914–2011), Südtiroler Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Geschwend
 Gschwandt
 Gschwend (Begriffsklärung)
 Gschwendtner
 Gschwent
 Schwendbau – zur Namenkunde